Mackay (Australië), een plaats in de Australische deelstaat Queensland
Mackay City Council, een bestuurlijk gebied van de Australische staat Queensland
Mackay (Idaho), een plaats in de Amerikaanse staat Idaho
Mackay River, een rivier in de Amerikaanse staat Georgia
Kabinet-Mackay, een Nederlands kabinet van 1888 tot 1891

Personen
Mackay (geslacht)
Æneas Mackay sr. (1806-1876) - Tweede Kamerlid, vicepresident Raad van State, minister van Staat
Brendan Mackay (1997) - Canadees freestyleskiër
Donald Jacob Mackay (1839-1921) - Tweede Kamerlid
Æneas Mackay jr. (1838-1909) - Tweede Kamerlid, voorzitter Tweede Kamer, minister, voorzitter ministerraad, minister van Staat
Theodoor Philip Mackay (1840-1922) - Tweede Kamerlid, president Algemene Rekenkamer
Theodoor Philip Mackay (1911-2001) - Burgemeester
Rudy Mackay, een Nederlandse radio-dj
Alexander Willem Rijnhard Mackay - Voormalig directielid van De Nederlandsche Bank (Arnhem 7 dec. 1907 - gest. ?) 
John Henry Mackay (1864-1933) - Dichter, schrijver en anarchist
Dave Mackay, Engels voetballer
Dave Mackay (1934-2015), Schots voetballer
Maurice Mackay (1986), Nederlands voetballer
Peter MacKay, Canadees minister in het kabinet van Stephen Harper

Schotse achternaam